Consiglio generale – parlamento monocamerale di Andorra
Consiglio generale - fino al 2015 è il Consiglio dipartimentale
Consiglio generale – istituzione della Repubblica di Siena
Consiglio generale degli italiani all'estero – istituto rappresentativo degli italiani all'estero